Суховецкий — фамилия. Известные носители:

 Суховецкий, Алексей Николаевич (род. 1953) — советский и российский живописец.
 Суховецкий, Андрей Александрович (1974—2022) — российский военачальник, генерал-майор.